Ângelo Martins – calciatore portoghese
Ângelo – calciatore angolano
Ângelo Mariano de Almeida – calciatore brasiliano